Anna, la madre di Maria.
 Gioacchino, il padre di Maria.